Prodeinodon («перед дейнодоном») — сомнительный род динозавра подотряда теропод из раннего мела (барремского — аптского ярусов), найденный в Китае и Монголии. Было определено три вида, все три — по фрагментам зубов, что делает их классификацию чрезвычайно трудной. С одинаковой вероятностью они могли принадлежать карнозавру.

Типовой вид, P. mongoliensis, был описан Г. Осборном в 1924 году. Второй вид, P. kwangshiensis, был назван в 1975. Третий вид, P. tibetensis, описан никогда не был.

Библиография 
 Lambert D (1993). The Ultimate Dinosaur Book. Dorling Kindersley, New York, 180. ISBN 1-56458-304-X.

Тероподы
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии